

Codici 
 AMX – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Ammaroo (Australia)
 AMX – codice vettore ICAO di Aeroméxico
 amx – codice ISO 639-3 della lingua anmatyerre

Economia 
 Indice AMX – indice azionario dell'Euronext Amsterdam

Altro 
 AMX – sigla di alcuni modelli di carro armato e autoblindo della GIAT
 AMX – cacciabombardiere costruito dal consorzio "AMX International" (Aeritalia, Aermacchi, Embraer)
 AMC AMX – automobile dell'American Motors Corporation